Раджабов Теймур Борисович (азерб. Teymur Rəcəbov, народився 12 березня 1987, Баку) — азербайджанський шахіст, гросмейстер.
 Раджабов Азам Талбієвич (біл. Азам Раджабаў; нар. 21 січня 1993, Рогун, Таджикистан) — білоруський футболіст.